Gron puede referirse a: 

 Gron, comuna francesa situada en Cher.
 Gron, comuna francesa situada en Yonne.